Edin Cocalić (Višegrad, 5 december 1987) is een Bosnisch voetballer die sinds 2015 onder contract staat bij KV Mechelen. Op 28 maart 2015 maakte hij zijn debuut in het Bosnisch voetbalelftal.

Statistieken

Zie ook 
 Lijst van spelers van KV Mechelen

Cocalić, Edin